De Europese kampioenschappen tafeltennis 2019 (officieel: Liebherr ITTF-European Championships) werden van 3 tot en met 8 september 2019 georganiseerd in de Franse stad Nantes.

Er werden alleen landenwedstrijden gehouden, zowel voor mannen- als voor vrouwenteams.

Bij de mannen prolongeerde Duitsland de titel. Bij de vrouwen Roemenië.

Een team bestaat uit drie of vier spelers. Per wedstrijd worden er drie opgesteld. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Bij de mannen hadden 24 landenteams zich gekwalificeerd. Deze werden verdeeld over 8 poules. Iedere poules bestaat dus uit drie landenteams.
Bij de vrouwen hadden 24 landenteams zich gekwalificeerd. Deze werden verdeeld over 8 poules. Iedere poules bestaat dus uit drie landenteams.

Tijden zijn Nederlandse tijden.

Onderdelen en medailles

Resultaten mannen 

 De poulewinnaars kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Resultaten vrouwen 

 De poulewinnaars kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

2019
Tafeltennis
Sport in 2019
Sportevenement in Pays de la Loire
Sport in Nantes
Tafeltennis in Frankrijk